

Persone
 John Guest (+1707) – Chief Justice della Suprema Corte della Pennsylvania
 John Guest (1722-1785) – imprenditore britannico della Famiglia Guest
 John Josiah Guest (1785-1852) – industriale britannico
 John Guest (1822-1879) – ufficiale della United States Navy
 John Guest (1867-1931) – politico del British Labour Party
 John Rodney Guest (*1935) – microbiologo britannico
 John Guest (1938-2012) – vulcanologo britannico

Altro 
 John Guest – azienda britannica di raccorderie idropneumatiche